Лас Кончас има више значења:

 Лас Кончас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Кончас (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Кончас (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Кончас (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кончас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кончас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кончас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кончас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кончас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кончас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Кончас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Кончас (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Кончас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Кончас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Кончас (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Кончас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кончас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кончас, Ла Конча (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кончас (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кончас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Кончас (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Кончас (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Кончас (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Кончас (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Кончас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кончас, Ла Емпакадора (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кончас, Тортиљерија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кончас (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кончас (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Кончас (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Кончас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Кончас (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кончас, Ла Колонија (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кончас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику